Dit is een lijst van planetoïden 108401-108500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 108401 - || 2001 KG28 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108402 - || 2001 KP28 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108403 - || 2001 KT28 || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108404 - || 2001 KX28 || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108405 - || 2001 KB29 || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108406 - || 2001 KJ29 || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108407 - || 2001 KS29 || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108408 - || 2001 KQ31 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108409 - || 2001 KY31 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108410 - || 2001 KG32 || 24 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108411 - || 2001 KK32 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108412 - || 2001 KM33 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108413 - || 2001 KS33 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108414 - || 2001 KT33 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108415 - || 2001 KD34 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108416 - || 2001 KX34 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108417 - || 2001 KO35 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108418 - || 2001 KR35 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108419 - || 2001 KU35 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108420 - || 2001 KE36 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108421 - || 2001 KJ36 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108422 - || 2001 KS36 || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108423 - || 2001 KO37 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108424 - || 2001 KV37 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108425 - || 2001 KC38 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108426 - || 2001 KG38 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108427 - || 2001 KM38 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108428 - || 2001 KB39 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108429 - || 2001 KK39 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108430 - || 2001 KX39 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108431 - || 2001 KD40 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108432 - || 2001 KS40 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108433 - || 2001 KY40 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108434 - || 2001 KM41 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108435 - || 2001 KU41 || 24 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108436 - || 2001 KU42 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108437 - || 2001 KV42 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108438 - || 2001 KY43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108439 - || 2001 KE44 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108440 - || 2001 KP44 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108441 - || 2001 KT44 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108442 - || 2001 KH45 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108443 - || 2001 KU45 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108444 - || 2001 KM46 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108445 - || 2001 KZ46 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108446 - || 2001 KJ47 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108447 - || 2001 KN47 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108448 - || 2001 KS47 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108449 - || 2001 KW48 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108450 - || 2001 KA49 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108451 - || 2001 KG49 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108452 - || 2001 KJ49 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108453 - || 2001 KW49 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108454 - || 2001 KC50 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108455 - || 2001 KD50 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108456 - || 2001 KW50 || 24 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108457 - || 2001 KF51 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108458 - || 2001 KA53 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108459 - || 2001 KB53 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108460 - || 2001 KP53 || 18 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108461 - || 2001 KG54 || 22 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108462 - || 2001 KS54 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108463 - || 2001 KP55 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108464 - || 2001 KQ55 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108465 - || 2001 KB56 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108466 - || 2001 KM56 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108467 - || 2001 KQ56 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108468 - || 2001 KR56 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108469 - || 2001 KW56 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108470 - || 2001 KX56 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108471 - || 2001 KE57 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108472 - || 2001 KF57 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108473 - || 2001 KJ57 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108474 - || 2001 KN57 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108475 - || 2001 KH58 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108476 - || 2001 KK58 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108477 - || 2001 KL58 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108478 - || 2001 KT58 || 26 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108479 - || 2001 KE60 || 27 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108480 - || 2001 KJ60 || 16 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108481 - || 2001 KO60 || 16 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108482 - || 2001 KC61 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108483 - || 2001 KJ61 || 17 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108484 - || 2001 KL61 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108485 - || 2001 KM61 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108486 - || 2001 KL62 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108487 - || 2001 KR62 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108488 - || 2001 KT62 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108489 - || 2001 KV62 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108490 - || 2001 KB63 || 18 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108491 - || 2001 KF63 || 18 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108492 - || 2001 KT63 || 20 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108493 - || 2001 KU63 || 20 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108494 - || 2001 KA64 || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108495 - || 2001 KB64 || 21 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (108496) Sullenberger || 2001 KD64 || 21 de maig, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 108497 - || 2001 KJ64 || 21 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108498 - || 2001 KA65 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108499 - || 2001 KG65 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108500 - || 2001 KZ65 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten